Милоградовка — топоним:

Населённые пункты 
 Милоградовка — исчезнувшее село в Успенском районе Павлодарской области Казахстана.
 Милоградовка — село в Павлоградском районе Омской области России.

Гидронимы 
 Милоградовка — бухта Японского моря (Ольгинский район Приморского края).
 Милоградовка — река в Ольгинском районе Приморского края.
 Милоградовка — озеро в Ольгинскои районе Приморского края.